Christoph von Egidy ist der Name folgender Personen:

* Christoph Curt von Egidy (1801–1858), sächsischer Amtshauptmann
 Christoph Holm von Egidy (1803–1882), deutscher Jurist und Politiker, Abgeordneter des Sächsischen Landtags